Абрахам ха-Яхини () — константинопольский раввин XVII века, один из наиболее активных сторонников Шабтая Цви.
Сын Петахии из Константинополя. Родился, предположительно, 8 сентября 1611 (по другим сведениям 1617). Учился каббале у Йозефа ди-Трани и Мордехая из Германии.

Когда Шабтай Цви прибыл в Константинополь в 1653, Яхини вёл с ним долгие беседы и оказал ему поддержку. Он поддержал его также в его мессианских притязаниях, и, обладая непревзойдёнными ораторскими способностями, способствовал признанию Шабтая Цви в Константинополе в 1665 году.

По мнению Саспортаса, наиболее упорного борца с саббатианством, именно Абрахам Яхини передал Шабтаю Цви книгу, написанную архаичными буквами, в которой содержалось пророчество о приходе Шабтая как Мессии. Глава, называющаяся «Великая мудрость Соломона», начиналась со слов

Исследователи полагают, что данный текст сфабрикован Яхини, который мастерски владел архаичным языком и мог вполне писать в апокалиптическом стиле. Однако некоторые считают, что текст составил Натан из Газы. Шабтай Цви очень ценил это свидетельство, а позднее в Смирне присвоил Яхини ранг короля в его будущей всемирной империи.

Яхини поддерживал Шабтая Цви, организовывал ему встречи, а когда он попал под арест в замке Абидос и добился принятия в раввинском совете Константинополя про-саббатианских решений.

Он принял в Константинополе двух высших польских раввинов, которых убедил в мессианстве Шабтая Цви.

Отречение Шабтая Цви прекратило его агитационную деятельность, но он остался верен Шабтаю и стал возглавлять саббатианскую общину в Константинополе. Продолжал вести активную переписку с Шабтаем Цви, Натаном из Газы, Кардозо, и помогал переписывать брошюры.

Умер предположительно в 1682 году.

Потеряв пост проповедника, он стал заниматься переписыванием старинных рукописей еврейских и караимских писателей для любителей древности. Крымчаки до сих пор упоминают его имя в заупокойной молитве в Йом-Киппур.

Сочинения Яхини 
Написал немало теоретических работ и генеалогических исследований.

 В 1665 в Константинополе вышла его книга «הוֹד מַלְכוּת» («Слава царствования»), состоящая из 150 глав, написанных языком псалмов.
 Книга проповедей «Eschel Abraham» («Дуб Авраамов»)
 комментарии к Тосефте «Tosefet Meruba» («Расширенная Тосефта»)
 В Лейденской библиотеке, в коллекции Вернера, сохранились ценные рукописи, переписанные рукой Яхини.
 Письмо его к Натану от 1673 г. опубликовано А. Эпштейном в REJ., 1893 г.

Примечания

Литература 
 

Саббатианство
Еврейское мессианство
Персоналии по алфавиту
Каббалисты